Barberà de la Conca – provincia di Tarragona
Barberà del Vallès – provincia di Barcellona